Taguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Taguchi Gen’ichi (1924–2012), japanischer Ingenieur, Statistiker und Experte für Qualitätsverbesserung
 Junto Taguchi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Taguchi Masaharu (1916–1982), japanischer Schwimmer
 Mitsuhisa Taguchi (1955–2019), japanischer Fußballspieler
 Nobutaka Taguchi (* 1951), japanischer Schwimmer 
 Paul Yoshigorō Taguchi (1902–1978), Erzbischof von Osaka und Kardinal
 Randy Taguchi (* 1959), japanische Schriftstellerin
 Ryōichi Taguchi (* 1986), japanischer Profiboxer
 Taishi Taguchi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Takahiro Taguchi (* 1957), japanischer Fußballspieler
 Taguchi Ukichi (1855–1905), japanischer Ökonom
 Yoshinori Taguchi (* 1965), japanischer Fußballtorhüter 
 Yuya Taguchi (* 2001), japanischer Fußballspieler

Taguchi steht für:

 (4497) Taguchi, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Taguchi Gas Sensor
 Taguchi-Methode